Chum steht für:

 den veralteten deutschen Namen der italienischen Stadt Como
 Chum salmon (engl.), eine Lachsart, siehe Ketalachs

Chum ist der Name folgender Personen:

 Chum Mey, einer von nur sieben Überlebenden des Foltergefängnisses Tuol Sleng (S-21) in Phnom Penh 
 Johannes Chum, österreichischer Tenor

CHUM steht als Abkürzung für:

 Centre hospitalier de l’Université de Montréal, ein Netzwerk von allgemeinen Krankenhäusern und Lehrkrankenhäusern in der kanadischen Stadt Montreal, die mit der dortigen Université de Montréal verbunden sind
 CHUM-FM, ein kanadischer Hörfunksender

Abkürzung